The Contender (engl. für „der Bewerber“, „der Herausforderer“) bezeichnet:
Al, der sanfte Sieger, Originaltitel: The Contender, amerikanisches Jugendbuch von Robert Lipsyte (1967)
Rufmord – Jenseits der Moral, Originaltitel: The Contender, amerikanischer Spielfilm (2000)